DePalma ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony F. DePalma (1904–2005), US-amerikanischer Orthopäde und Hochschullehrer
 Beniamino Depalma (* 1941), italienischer Ordensgeistlicher, Erzbischof ad personam, emeritierter Bischof von Nola
 Dan DePalma (* 1989), US-amerikanischer American-Football- und Canadian-Football-Spieler
 Larry DePalma (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ralph DePalma (1882–1956), US-amerikanischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Robert DePalma (* 1981), US-amerikanischer Wirbeltierpaläontologe

Siehe auch:

 Palma (Begriffsklärung)
 De Palma (Begriffsklärung)